Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Snowbasin. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Włoszka Daniela Ceccarelli, srebro wywalczyła Chorwatka Janica Kostelić, a brąz zdobyła kolejna reprezentantka Włoch, Karen Putzer.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002